Дымянковые:

 Дымянковые () — подсемейство двудольных цветковых растений, в семейство Маковые.
 Дымянковые () — триба двудольных цветковых растений, входящая в подсемейство Дымянковые семейства Маковые.